Claudio Bravo peut désigner :
 Claudio Bravo (1936-2011), peintre chilien ;
 Claudio Bravo (1983-), joueur chilien de football ;
 Claudio Bravo (1997-), joueur argentin de football.